De partout jusqu'à vous est un poème de l'écrivain écossais John Burnside.
 De partout jusqu'à vous est le slogan de Postes Canada.